Spicaria är ett släkte av svampar. Spicaria ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Spicaria